Miejscowości w Polsce
 Osiedle nr 9 „Nowe Parcele” – nazwa niestandaryzowana, jednostka pomocnicza miasta Ostrów Wielkopolski w woj. wielkopolskim w pow. ostrowskim
 Nowe Parcele – część wsi Słupno w woj. mazowieckim w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Nowe Parcele – część wsi Rzeżewo Małe w woj. kujawsko-pomorskim w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski
 Nowe Parcele – część wsi Przywitowo w woj. kujawsko-pomorskim w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno